Good Boy (canção)
 Good Boy (filme)
 Good Boy!

Desambiguação